Erriapo era un gigante della mitologia celtica.
 Erriapo è anche un satellite naturale minore del pianeta Saturno.